Жеста Доона де Майанса, известная также как «жеста мятежных баронов» — цикл французских эпических поэм, названный по имени основателя рода, среди потомков которого и предатель Ганелон. В ходе эволюции эта жеста стала циклом о борьбе императорской власти с внутренними врагами.

Фактический создатель цикла — неизвестный автор поэмы «Гофрей» (вторая половина XIII века), впервые объединивший персонажей разрозненных до того поэм в стройную генеалогию. В прологе он достаточно произвольно объявил потомками (сыновьями и внуками) Доона де Майанса героев целого ряда эпических произведений. Согласно прологу, у Доона было двенадцать сыновей: Гофрей, Доон де Нантейль, Гриффон д'Отфей (отец Ганелона), Эмон де Дордон, Бев д'Эгремон, Рипё Бретонский, Перон (дед рыцарей-лебедей, вымышленный предок Готфрида Бульонского), Жирар Руссильонский и другие, не ставшие персонажами.

Состав 
 Доон де Майанс — о чудесном рождении героя (в один и тот же день с двумя его братьями), что сопровождалось знамениями, о воспитании Доона в лесной чащобе, о его первых подвигах, о войне с сарацинами, о победах над сарацинским королём Обигантом, о завоевании Воклера и руки прекрасной Фландрины, дочери Обиганта; здесь же появляется добродушный великан Робастр, рожденный земной женщиной от любовной связи с духом; Робастр становится верным соратником героя, а затем и его старшего сына.
 Гофрей
 Подвиги Ожье Датчанина
 «Отрочество Ожье» Адене ле Руа
 Нантейльская жеста
 Доон де Нантейль (сохранились фрагменты)
 Айя Авиньонская (о Гарнье де Нантейле)
 Ги де Нантейль (о сыне Гарнье)
 Герцогиня Париза (о дочери Гарнье)
 Тристан де Нантейль (о сыне Ги)
 Жан де Лансон (о племяннике Ганелона, комическая)
 Рено де Монтобан (другое название «Четыре сына Эмона»)
 Бев д'Эгремон
 Можис д'Эгремон
 Вивьен де Монбранк
 «Смерть Можиса д'Эгремон»
 Ансеис Картахенский (о сыне Рипё Бретонского)
 Гуон Бордосский
 Оберон
 Эсклармонда
 «Гуон, король Волшебной страны»
 «Кларисса и Флоран»
 «Песнь о Годене»
 Ида и Олива
 «Гуон и Калисса»
 «Круассан» — прозаическая компиляция о сыне Иды и Оливы
 Жирар Руссильонский

Источники 
 

Chansons de geste